Helike může být:

 Helike (měsíc) – Jupiterův měsíc 
 Helike (město) – starověké řecké město
 Helike (mytologie) – postava z řecké mytologie